

Темкіно — село, Правдинський район, Калінінградська область
 Темкіно — присілок, Увинський район, Удмуртія